Andreas Moen ist der Name folgender Personen:

* Andreas Moen (Schachspieler) (* 1979), norwegischer Schachspieler
 Andreas Moen (Fußballspieler) (* 1984), norwegischer Fußballspieler